El término Phileas puede hacer referencia a:

 Phileas (transporte público)
 Phileas Fogg: el protagonista de "La vuelta al mundo en ochenta días".